Osoby:
 Dora Hauth – szwajcarska malarka
 Henning Hauth – duński tenisista
 Thomas Hauth – niemiecki tłumacz 

Zobacz też:
 Haut
 Hautt